

Коновалово — село, Біловський округ, Кемеровська область
 Коновалово — село, Макушинський округ, Курганська область
 Коновалово — присілок, Первоуральський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Коновалове

ru:Коновалово